Negli anni '80 del XX secolo  compositore musicale per i videogiochi dei computer della Famiglia Atari 8-bit e sfruttava la scheda audio AMP engine contenente il chip Atari POKEY, programmato da Philip Price. 
Assieme Price e Gilbertson crearono la società di software Paradise Programming.

Gary considerava i videogiochi esperienze audio-visive e reputava fondamentale la potenza dei brani musicali. Sfuttò appieno l'AMP engine, che era la miglior scheda audio dell'epoca.
Quando la Paradise Programming mostrò in anteprima una versione di prova di The Tail of Beta Lyrae, Atari ne fu tanto impressionata da richiedere un disco musicale e la supervisione del progetto da parte di Gary.

Lista dei giochi in cui ha collaborato
The Tail of Beta Lyrae (Datamost/Databyte, 1983)
Alternate Reality (Alternate Reality: The City e Alternate Reality: The Dungeon) (Datasoft, 1985)
The Neverending Story (Datasoft, 1986)

Collegamenti esterni

Compositori di musiche per videogiochi